José Porras ist der Name folgender Personen:

* José Francisco Porras (* 1970), costa-ricanischer Fußballtorhüter
 José Hernán Sánchez Porras (1944–2014), venezolanischer Priester, Militärbischof von Venezuela
 José Luis Molina Porras, mexikanischer Fußballspieler
 José María Aguilar Porrás (1891–1951), uruguayischer Tangosänger, Gitarrist und Komponist, siehe José María Aguilar
 José Miguel Mora Porras (1816–1887), costa-ricanischer Politiker, Präsident 1849